Азор:
 Азор — местный совет в Тель-Авивском округе в Израиле. 
 Азор — первый художественный фильм на эрзянском языке.
 Азор — библейский праотец, сын Елиакима и отец Садока (см. s:БЭАН/Азор).

См.также 
 Земира и Азор
 «А роза упала на лапу Азора» — палиндром